Bad Berleburg – città tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Sayn-Wittgenstein-Berleburg – antica contea della Germania